Broad Street kan syfta på:

Storbritannien 
 Broad Street (järnvägsstation) – järnvägsstation i London
 Broad Street, London – distrikt i London
 Broad Street, Reading, Berkshire
 Broad Street, Bristol
 Broad Street, East Sussex – en ort i Icklesham, Rother, East Sussex
 Broad Street, Hollingbourne – en ort i Hollingbourne, Maidstone, Kent
 Broad Street, Lyminge – en ort i Lyminge, Folkestone and Hythe, Kent
 Broad Street, Medway – en ort i Hoo St Werburgh, Medway, Kent
 Broad Street, Monks Horton – en ort i Monks Horton, Folkestone and Hythe, Kent
 Broad Street, Oxford, Oxfordshire
 Broad Street, Suffolk – småort nära Groton i Suffolk
 Broad Street, Birmingham, West Midlands
 Broad Street, Wiltshire

USA 
 Broad Street Theatre – en teater i Charleston, South Carolina, även känd som Charleston Theatre
 Broad Street, Philadelphia – nord-sydlig genomfartsgata i centrala Philadelphia
 Broad Street, Manhattan – gata i Downtown på Manhattan, New York

Se även 
 Broadwick Street – gata i Soho, London, tidigare känd som Broad Street
 Koleraepidemin i London 1854 – känd som kolerautbrottet på Broad Street